Kasaoka se poate referi la:

 Insulele Kasaoka, un arhipelag în Marea Interioară a Japoniei.
 Municipiul Kasaoka, o localitate în Japonia, în prefectura Okayama.